Лазу́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Лазурна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 У місті Київ:
 Лазурна вулиця — вулиця в Голосіївському районі (Чапаєвка);
 Лазурна вулиця — вулиця в Деснянському районі (Селище Радистів).
 Лазурна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Лазурна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Лазурна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Лазурна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці